General Conesa peut désigner :

 General Conesa, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 General Conesa, localité argentine située dans la province de Río Negro.